Der Rajon Jampil (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Sumy im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 943 km² und eine Bevölkerung von etwa 24.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Jampil.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Schostka.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordosten der Oblast Sumy. Er grenzte im Norden an den Rajon Seredyna-Buda, im Osten an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Sewsk), im Süden an den Rajon Hluchiw sowie im Südwesten und Westen an den Rajon Schostka.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Iwotka (Івотка), die Schostka sowie die Swissa (Свіса), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 150 und 220 Metern, er ist zum Großteil stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtgemeinde, zwei Siedlungsratsgemeinden sowie 11 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 56 Dörfer
 2 Siedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Jampil
Rajon Schostka
Aufgelöst 2020